Irina-Camelia Begu (Bukarest, 1990. augusztus 26. –) román hivatásos teniszezőnő, olimpikon.

2005 óta versenyez a profik között. Egyéniben öt WTA-tornát sikerült megnyernie, párosban kilenc győzelmet szerzett. Egyéniben további három alkalommal játszott döntőt. Ezen kívül egyéniben egy WTA 125K-tornán végzett az első helyen, továbbá egyéniben tizenkettő, párosban tizenkilenc ITF-tornát nyert meg. Az egyéni világranglistán a legjobb helyezése a huszonkettedik volt, amelyet 2016. augusztus 22-én ért el, párosban a legjobb helyezése ugyancsak a 22. volt 2018. október 1-én.

A Grand Slam-tornákon a legjobb eredménye egyéniben a 4. kör, amelyet a 2015-ös Australian Openen, valamint a 2016-os és a 2022-es Roland Garroson ért el, párosban elődöntőt játszott a 2018-as Australian Openen és a 2021-es Roland Garroson.

2011-ben a WTA őt választotta az év felfedezettjének (Newcomer Of The Year).

2010–2016 között 18 alkalommal játszott Románia Fed-kupa-válogatottjában. Románia színeiben vett részt a 2012-es londoni és a 2016-os riói olimpia teniszversenyein.

Háromévesen teniszezett először, amikor az edzőként dolgozó nagynénje elkezdte tanítani. Kedvenc borítása a salak.

WTA-döntői

Egyéni

Győzelmei (5)

*2021-től megváltozott a tornák kategóriáinak elnevezése.

Elveszített döntői (4)

Páros

Győzelmei (9)

Elveszített döntői (7)

WTA 125K-döntői

Egyéni

Győzelmei (1)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéniben

Párosban

ITF-döntői

Egyéni

Győzelmei (12)

Elveszített döntői (8)

Páros

Győzelmei (19)

Elveszített döntői (8)

Év végi világranglista-helyezései

Díjai 
2011: WTA Awards: Az év felfedezettje

Jegyzetek

Források

További információk
 
 
 
 

Román teniszezők
1990-ben született személyek
Román olimpikonok
Román nők
Bukarestiek
Élő személyek